Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2002 odbyły się między 6 a 14 kwietnia 2002 w amerykańskim Bismarck, w Bismarck Civic Center.

Tytuł mistrzów świata po roku przerwy powrócił do Kanadyjczyków (Randy Ferbey), którzy w finale pokonali Norwegów (Pål Trulsen) 10:5. W małym finale Szkoci (Warwick Smith) pokonali 6:5 Amerykanów (Paul Pustovar).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2002
2002 w curlingu
2002 w Stanach Zjednoczonych
Curling w Stanach Zjednoczonych
Bismarck (Dakota Północna)